Samuel Késer, dit aussi Jean-Samuel Késer-Doret, né en 1813 à Thalheim et mort à Genève le , est un architecte établi à Vevey, dans le canton de Vaud, en Suisse.

Biographie 
Samuel Késer étudie à Aarau et à Berne, puis à Paris et, en 1841, à Munich, où il est élève de Georg Friedrich Ziebland . A son retour il s’installe à Vevey, épousant Louise-Frédérique Doret, sœur du marbrier David IV Doret. En 1845, il gagne une médaille d’or au concours d’architecture en vue de la construction d’un monument national. Ses œuvres les plus importantes sont le théâtre de Vevey (1868) et l’église orthodoxe russe de cette même ville, cette dernière d’après des plans d’Ippolito Monighetti.

Très engagé dans l’Église évangélique libre du canton de Vaud, il dresse les plans de six « chapelles libristes », à savoir : Montreux (1854) ; Vevey (première salle en 1853 et chapelle en 1862) ; Aigle (1864) ; Bex (1865) ; Corsier-sur-Vevey (1866), ainsi que d’une chapelle-presbytère à Vers l’Église (1852, et reconstruction en 1872).

Références

Architecte suisse
Personnalité vaudoise
Naissance en 1813
Naissance dans le canton d'Argovie
Décès en octobre 1902
Décès à Genève